Serravalle může znamenat:

 Serravalle (San Marino) – město a také samosprávná obec v malém evropském státu San Marino,
 Serravalle (Švýcarsko) – obec v okrese Mendrisio v kantonu Tessin/Ticino ve Švýcarsku,
 Serravalle Sesia – italská obec v provincii Vercelli v oblasti Piemont.

Externí odkazy